Briel:
 Briel-sur-Barse, un comune francese
 Brielle